Константин (-{en}-), мушко име изведено из латинског корена који значи константан, постојан.

Такође може да се односи на:

Особе српског порекла 
 Константин Бодин, српски краљ Дукље и цар Бугарске (1081—1101);
 Константин Немањић, српски принц из династије Немањића (1282/3—1323);
 Константин Драгаш Дејановић, српски велможа из 14. века;
 Константин Михаиловић, српски витез и турски јаничар из 15. века;
 Константин Бранковић, српски педагог и публицист (1814—1865);
 Константин Николајевић, српски полтичар и историчар (1821—1877);
 Константин Обрадовић, професор Правног факултета у Београду и стручњак за међународно право (1939—2000);

Римски и византијски великани 
 Константин I Велики, римски цар (306—337);
 Константин II, римски цар (337—340);
 Константин III, римски узурпатор (407—411);
 Ираклије Нови Константин, византијски цар (641) понекад познат и као Константин III;
 Константин IV, византијски цар (668—685);
 Константин V Копроним, византијски цар (741—775);
 Константин VI, византијски цар (780—797);
 Константин Филозоф Солунски, византијски мисионар и глагољаш (827—869);
 Константин VII Порфирогенит, византијски цар (913—959) и историчар;
 Константин VIII, византијски цар (1025—1028);
 Константин IX Мономах, византијски цар (1042—1055);
 Константин X Дука, византијски цар (1059—1067);
 Константин XI Ласкарис, византијски племић (1170—1205);
 Константин XI Палеолог Драгаш, последњи византијски цар (1449—1453);

Остале особе 
 Константин Филозоф Солунски, византијски мисионар и словенски апостол (827–869)
 Константин Филозоф, бугарски књижевник и филозоф (1380—1431);
 Константин Лихуд, цариградски патријарх (?–1063)
 Константин (певач)

Остало 
 Константин, град у Алжиру;
 Константин, покрајина у Алжиру;
 Константин, амерички филм из 2005 године;
 Константин Велики, српски аеродром;
 ФК Цар Константин, српски фудбалски клуб из Ниша
 ФК Константин, фудбалски клуб из Алжира

Види још 
 Констанције